Am Ende der Nacht ist der Titel von
 Am Ende der Nacht (Theaterstück), Theaterstück
 Am Ende der Nacht (1956), polnisches Filmdrama
 Am Ende der Nacht (1992), Schweizer Filmdrama
 Am Ende der Nacht (2010), einem US-amerikanischen Filmdrama

Siehe auch:
 Das Ende der Nacht